Pâris ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Pâris (* 1947), französischer Dirigent
 Jean-Baptiste Pâris de Meyzieu (1718–1778), französischer Rechtsanwalt, Autor und Enzyklopädist
 Pierre-Adrien Pâris (1745–1819), französischer Maler und Architekt

Siehe auch:

Paris